

События 
 1 марта
 В Сакраменто (штат Калифорния) в результате стрельбы в церкви погибли 3 детей и 2 взрослых — мужчина устроил стрельбу, а затем покончил с собой.
 Спорт
 Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.
 Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила все баскетбольные сборные и клубы из России от участия в соревнованиях под своей эгидой.
 Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных стартах.
 Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила все российский и белорусские волейбольные сборные и клубы от международных соревнований, в том числе в пляжном волейболе.
 Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Белоруссии и отменила все турниры в России под эгидой организации.
 Оператор газопровода Северный поток — 2 компания Nord Stream AG подала заявление о банкротстве.

 2 марта
 Недалеко от Азорских островов затонуло судно Felicity Ace с 4000 автомобилей концерна Volkswagen на борту; ранее на судне произошёл пожар, который тушили более недели.
 В университете французского города Ле-Ман произошло нападение на студентов, пострадали несколько человек; нападавший задержан, его мотивы пока не известны.
 США закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов.
 Крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы ПАО Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка.
 Подразделения ВС РФ взяли под контроль областной центр Херсон.
 Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
 3 марта
 В Белоруссии состоялся второй раунд российско-украинских переговоров, по итогам которого стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.
 Румынские ВВС потеряли сразу два борта — самолёт Миг-21, пропавший с радаров, и вертолёт IAR 330-Puma, который отправился на его поиски; оба экипажа погибли.
 Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в зимних Паралимпийских играх 2022.

 4 марта
 В Пакистане при взрыве в шиитской мечети в городе Пешавар погибли 63 человека, ещё 196 получили ранения. Взрыв был устроен террористом-смертником, ответственность за взрыв взяла исламская террористическая организация «Вилаят Хорасан».
 В китайской столице Пекине стартовали Паралимпийские игры 2022, соревнования продлятся до 14 марта.
 Роскомнадзор принял решение о блокировке Facebook и «Твиттер» на территории России.
 7 марта
 В американском штате Айова 6 человек погибли в результате торнадо, среди них двое детей; торнадо обрушился на штат в воскресенье 6 марта (1:30 по мск), скорость ветра достигала 165 миль/час.
 Российское правительство утвердило список недружественных России стран. В него вошли больше 50 государств и территорий.
 Новая Зеландия ввела санкции против 100 россиян, связанных с вторжением России на Украину. В числе попавших под санкции — президент России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и премьер-министр Михаил Мишустин.
 ВС России с 10:00 объявили режим тишины и открыли гуманитарные коридоры для выхода людей из украинских городов: Сум, Киева, Мариуполя и Харькова.
 Цена нефти Brent превысила $128 за баррель впервые с марта 2012 года.
 Цена на газ в Европе (биржа TTF) в 11:30 превышала 3800 долларов за тысячу кубометров.

 9 марта
 Евросоюз ввёл санкции против 14 российских олигархов и 146 членов Совета Федерации, голосовавших за ратификацию соглашений с ДНР и ЛНР
 Абхазия и Донецкая народная республика установили дипломатические отношения.
 В Пензе в результате взрыва резервуара с битумом погибли 3 человека, ещё 6 пострадали, битум после взрыва разлился на площади более 2 гектаров.

 10 марта
 Группа учёных опубликовала данные исследования, в ходе которого они доказали, что акулы, вопреки распространённому мифу о них, спят; в периоды сна у этих животных изменяется метаболизм.
 Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о признании Абхазии. Установлены дипломатические отношения.
 Парламент Венгрии избрал Каталин Новак новым президентом страны.
 Юн Сок Ёль избран новым президентом Республики Корея.
 Россия отказалась от участия в Совете Европы.

 11 марта
 Инаугурация президента Чили Габриэля Борича
 В Белоруссии управлением по борьбе с организованной преступностью МВД Беларуси задержан википедист Марк Бернштейн. По информации СМИ, он обвиняется в «распространении фейковых антироссийских материалов» за правки в статье Вторжение России на Украину.
 12 марта
 В Греции начались снегопады и пришли морозы из-за шторма «Филиппос», часть дорог в стране перекрыта из-за непогоды; по прогнозам, нехарактерные для региона отрицательные температуры могут продержаться в течение нескольких дней.
 В Санкт-Петербурге временно закрыли «Гигант-холл» за нарушения санитарно-эпидемиологических ограничений, которые были отмечены на концерте «Алисы».

 13 марта
 В результате нападения боевиков на золотой рудник в Буркина-Фасо были убиты не менее 14 человек, с рудника похищены ценности.
 По официальным данным, почти 300 участников акций протеста против вторжения на Украину задержаны в Москве.
 В городе Ирпень Киевской области в результате обстрела убит американский журналист Брент Рено.
 Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, сделавшим за карьеру 10 000 подборов и 10 000 передач в регулярных сезонах.

 14 марта
 В результате обстрела Донецка погибли 20 человек, 33 получили ранения.
 Сотрудница «Первого канала» Марина Овсянникова ворвалась в эфир программы «Время» с антивоенным плакатом. Она задержана полицией.
 В Москве с 15 марта впервые с начала пандемии коронавируса полностью отменяются требования по ношению масок, также смягчается ряд других антикоронавирусных мер.
 На территории России заблокирован доступ к социальной сети Instagram.

 15 марта
 Сердар Бердымухамедов, сын Гурбангулы Бердымухамедова, сменил отца на посту президента Туркменистана.
 Представители ПАСЕ  проголосовали за исключение России из Совета Европы.
 Россия ввела санкции против 13 американских чиновников, в том числе президента Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
 ООН обнародовало данные, согласно которым, по неполным данным в результате вторжения России на Украину погиб 691 мирный житель, в том числе 48 детей. В большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц причиной смерти стало «применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары».

 16 марта
 В Японии произошло землетрясение силой 7,3 балла, в результате которого под угрозой цунами находятся две префектуры этой страны — Мияги и Фукусима.
 Вторжение России на Украину: В ходе продолжающейся блокады Мариуполя в результате бомбового удара разрушено здание городского драмтеатра, на территории которого укрывались около тысячи гражданских лиц.

 17 марта
 В Перу произошла серия из 19 землетрясений, в результате которой разрушены более 120 домов; в регионе Патас подземные толчки вызвали также оползень, которым накрыло около 40 домов, на месте работают спасатели.
 В России заблокировали доступ к сайту издания «SVTV NEWS», принадлежащему оппозиционеру Михаилу Светову.

 18 марта
 Финляндия была признана самой счастливой страной мира в пятый раз подряд на основании Всемирного доклада о счастье; также в топ пять лучших стран вошли Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды.
 Девять человек погибли в результате лобового столкновения фургона и пикапа в Техасе; за рулём пикапа в момент аварии находился 13-летний ребёнок, также погибший в аварии.

 19 марта
 Вторжение России на Украину: в бою под Мариуполем погиб заместитель командующего Черноморским флотом России по военно-патриотической работе, капитан 1-го ранга Андрей Палий.

 20 марта
 На чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении в Белграде швед Арман Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом — 6,20 м.

 21 марта
 В России заблокировали сайт телеканала Euronews.
 Российский суд признал американскую компанию «Meta», которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, экстремистской организацией. Работа Facebook и Instagram запрещена.
 Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила, что между Россией и Украиной состоялся первый с начала российского вторжения на Украину обмен военнопленными. Мэр Мелитополя Иван Фёдоров был обменян на 9 российских солдат.
 На юге Китая в горной местности потерпел крушение пассажирский Boeing 737-800 с 132 людьми на борту.
 В Греции произошёл взрыв на заводе по производству взрывчатки, взрывом уничтожена часть завода; три человека из числа находившихся на территории в момент взрыва пока числятся пропавшими без вести.

 22 марта
 Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова. Он обвиняется в «публичном распространении недостоверной информации о действиях вооружённых сил РФ» — Невзоров опубликовал информацию в соцсетях об умышленном обстреле родильного дома Мариуполя войсками РФ в ходе осады и последовавшей за ней блокады города.
 Российский оппозиционер Алексей Навальный признан виновным в «особо крупном мошенничестве» и «оскорблении суда», и приговорён к 9 годам колонии строгого режима.
 На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла; эпицентр землетрясения находится в 133 километрах на юго-восток от города Тайчжун, где проживает более миллиона человек, толчки также ощущались в Тайбэе.
 В Израиле вооружённый ножом палестинец убил 4 человек, также несколько человек ранены; нападавший был ликвидирован до приезда полиции.

 23 марта
 Вторжение России на Украину:
 В ходе продолжающейся осады Мариуполя российскими войсками уничтожен Художественный музей имени Архипа Куинджи, в котором находились картины Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, Михаила Дерегуса и других.
 В результате авиаудара разрушен мост через реку Десна, по которому в Чернигов доставлялась гуманитарная помощь, а также осуществлялась эвакуация жителей.
 В ходе ракетного обстрела Киева погибла журналистка издания «The Insider» Оксана Баулина.
 В Китае завершены испытания водородно-кислородного двигателя для китайской космической ракеты-носителя «Чанчжэн-5».
 24 марта
 В Брюсселе состоялся внеочередной саммит НАТО.
 Действующий чемпион Европы по футболу сборная Италии не сумела пройти отбор на чемпионат мира 2022 года, уступив дома сборной Северной Македонии.
 Работающие на МКС космонавты 66-й космической экспедиции провели заключительный выход в открытый космос в рамках работы этой экспедиции; за пределами МКС в этот раз работали американский астронавт Раджа Чари и немецкий астронавт Маттиас Маурер.
 Стало известно, что в Краснодарском крае 12 бойцов Росгвардии из оперативной роты ОМОН «Пластун» были уволены за отказ от участия во вторжении на Украину.

 25 марта
 Вторжение России на Украину: Генеральный штаб ВС РФ второй раз за время операции сделал заявление об официальном числе потерь российских военнослужащих: 1351 погибший и 3825 раненых. Потери украинской армии и нацгвардии, по заявлению Генштаба РФ, составили 14 тысяч человек.
 В Японии произошло землетрясение силой 5,1 балла, эпицентр которого расположен около префектуры Фукусима, где находится японская атомная станция; данных о её повреждении пока не поступало, толчки ощущались в четырёх префектурах — Фукусима, Мияги, Иватэ, Аомори.

 27 марта
 Президент Украины Владимир Зеленский дал первое после начала вторжения российских войск на Украину интервью российским СМИ. Роскомнадзор запретил всем российским СМИ публиковать это интервью.

 28 марта
 В Лос-Анджелесе прошла 94 церемония вручения премии «Оскар».
 В Германии запретили использование знаков «Z» и «V» в качестве символов поддержки вторжения России на Украину.
 «Новая газета» получила второе по счёту предупреждение Роскомнадзора и объявила о приостановке деятельности «до окончания специальной операции на территории Украины».
 Роскомнадзор заблокировал сайты издания It’s My City, владимирского медиа «Довод», ингушского издания «Фортанга», сайт свободной орловской энциклопедии «Орлец», а также сайт мультсериала «Масяня». Центральной темой последнего вышедшего перед блокировкой эпизода Масяни стало вторжение России на Украину. Эпизод заканчивается тем, что Масяня приходит к президенту РФ Владимиру Путину, даёт ему меч вакидзаси, после чего прощается навсегда.
 30 марта
 В Париже, Бордо и Нанте прошли акции протеста французских таксистов; митинги проводятся под руководством профсоюза «Объединённые арендаторы такси», а в числе требований снижение НДС и цен на топливо.
 Брюс Уиллис сообщил о прекращении актёрской карьеры из-за диагностированного у него заболевания, связанного с расстройством речи.

 31 марта
 В Австралии потерпел крушение вертолёт с 5 людьми на борту; поиски людей продолжаются, их осложняет плохая погода в районе крушения.
 Президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с «недружественными» странами только за рубли.

См. также

Примечания